Ouachita ist der Name zweier Countys bzw. Parishes in den USA:

Ouachita County (Arkansas)
Ouachita Parish (Louisiana)

Siehe auch:

 Ouachita Mountains